Wild Dog Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Wild Dog Creek (Nullagine River), Nebenfluss des Nullagine River in Western Australia
 Wild Dog Creek (Upper Panton River), Nebenfluss des Upper Panton River in Western Australia